Bohas-Meyriat-Rignat é uma comuna francesa na região administrativa de Auvérnia-Ródano-Alpes, no departamento de Ain.

Demografia 
Em 2006 Bohas-Meyriat-Rignat apresentava uma população de 795 habitantes, distribuídos por 416 lares.

Ligações externas 
 
 
 
 
 

Comunas de Ain